Olomouc byl za svou existenci obléhán několikrát:

 Obléhání Olomouce (1642) švédskými vojsky za třicetileté války
 Obléhání Olomouce (1643–1645) císařskými vojsky za třicetileté války
 Obléhání Olomouce (1758) pruskými vojsky za sedmileté války